Marie Berta, kněžna Rohanová ( Berthe de Rohan, 21. května 1868, Teplice – 19. ledna 1945, Vídeň) byla devátým a nejmladším potomkem knížete Artura Rohana a jeho manželky, hraběnky Gabriely z Valdštejna-Vartenberka.

Život 
Marie Berta Rohanová se narodila v severočeských Teplicích, v Českém království, tehdy součásti Rakouska-Uherska, jako Marie Berta Františka Felicitas Jana Rohanová (franc. Marie-Berthe Françoise Félicie Jeanne de Rohan, Princesse de Rohan), kněžna z české linie původně francouzského rodu Rohanů.

Sňatkem s madridským vévodou Carlosem, karlistickým pretendentem španělského trůnu, se Marie Berta stala titulární královnou manželkou Španělska, Francie a Navarry.

Sňatek 
28. dubna 1894 se Marie Berta v Praze vdala za madridského vévodu Carlose, nejstaršího syna, Juana z Montizónu a jeho manželky arcivévodkyně Marie Beatrix Rakouské, jejich manželství však zůstalo bezdětné.

Marie Berta Rohanová zemřela 19. ledna 1945 ve věku 76 let ve Vídni, v té době součást Velkoněmecká říše.

Tituly 
 21. května 1868–28. dubna 1894: Její jasnost Marie Berta kněžna z Rohanu
 28. dubna 1894–18. července 1909: Její královská výsost vévodkyně madridská
 18. července 1909–19. ledna 1945: Její královská výsost vévodkyně madridská vdova

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 21. května
Narození v roce 1868
Marie Berta Rohanová
Úmrtí 19. ledna
Úmrtí v roce 1945
Úmrtí ve Vídni
Marie Berta Rohanová
Marie Berta
Marie Berta Rohanová
Marie Berta
Ženy